Давит Шенгелия (; род. 6 марта 1980, Тбилиси) — австрийский шахматист, гроссмейстер (2005).

В составе сборной Австрии участник 3-х Олимпиад (2010—2014) и 3-х командных чемпионатов Европы (2009—2013).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Грузии
Шахматисты Австрии